Дисциплина трчања на 200 метара за жене, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење у овој дисциплини је одржано од 6. до 8. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 54 такмичарки, из 38 земаља.

  Америчка Девичанска Острва (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
|}

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини одржано је у три нивоа у три дана. Првог дана у квалификацијама су учествовале све такмичарке које су постигле квалификационе норме. Такмичарке су биле подељене у 6 група, а 24 најбоље пласирало се у полуфинале од, којих је 8 отишао у финале.

Рекорди пре почетка такмичења

Полуфинале 
У финале пласирале су се прве две из сваке од 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв) 

Ветар:Прва група: +1,0 м/с, Друга група: +1,0 м/с, Трећа група: +0,8 м/с

Финале 
Ветар: -2,6 м/с

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 200 метара на Летњим олимпијским играма